Trio per pianoforte e archi n. 2 – trio per pianoforte, violino e violoncello composto da Johannes Brahms
 Trio per pianoforte e archi n. 2 –  trio per pianoforte, violino e violoncello composto da Dmitrij Dmitrievič Šostakovič